Powiat Świdnicki ist der Name folgender Landkreise in Polen:

 Powiat Świdnicki (Lublin), Woiwodschaft Lublin
 Powiat Świdnicki (Niederschlesien), Woiwodschaft Niederschlesien